Konya Ereğli, ciutat de Turquia a la província de Konya, districte d'Ereğli 
 Marmara Ereğlisi, ciutat de Turquia a la província de Tekirdağ capital del districte de Marmara Ereğli, a la regió de la Màrmara
 Karadeniz Ereğli, ciutat de Turquia a la província de Zonguldak, a la desembocadura del riu Kılıçsu (Mar Negra)